

Carriera
Ha esordito in Premier League nella stagione 2015-2016 disputando 37 partite con il Bournemouth, con cui l'anno precedente aveva conquistato la promozione dalla Championship.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi